

Presentación previa 
Nikoloz Basilashvili derrotó en la final a Lukáš Lacko.

Cabezas de serie 

  Blaž Kavčič (Segunda ronda)
  Lukáš Lacko (Finalista)
  Blaž Rola (Cuartos de final)
  Marsel İlhan (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Dudi Sela ''(Primera ronda, retiro)
  Lucas Pouille ''(Primera ronda)
  Aleksandr Nedovyesov ''(Primera ronda)
  Alexander Kudryavtsev ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Raanana 2015